Adamson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Adamson Branch (Salt Creek), Fluss im Bundesstaat Indiana 
 Adamson Branch (Tradewater River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Adamson Branch (Clear Fork Creek), Fluss im Bundesstaat Tennessee